Colagrossi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Colagrossi (* 1960), italienischer Autor und Regisseur
 Annamaria Colagrossi (* 1968), italienische Judoka
 Lisa Colagrossi (1965–2015), US-amerikanische Journalistin und Fernsehmoderatorin